So.cl – So.cl (si pronuncia "social") è un servizio di rete sociale e Ricerca sociale sviluppato da Microsoft Research.
SOCl2 – Il cloruro di tionile, SOCl2, è il cloruro dell'acido solforoso.